Christen Thomesen Sehested er navnet på flere personer:

 Christen Thomesen Sehested (1590-1657) - Christian 4.s kansler.
 Christen Thomesen Sehested (søofficer) (1664-1736) - dansk søofficer, der især udmærkede sig ved en række sejre under Den Store Nordiske Krig.

Se også 

 Christian Sehested